

En rapport avec le chiffre neuf (9) 
 None,  heure du jour et le nom d'un office chrétien relevant de la liturgie des heures
 Nones,  ou  jour du calendrier romain
 En droit ancien : neuvième denier qui permet de jouir de certains biens.

Topographie 
 None, une ville de la métropole de Turin en Italie

Ethnologie 
 Nones, un peuple du Sénégal

Autre 
 None, un EP du groupe de metal extrême suédois Meshuggah sorti en

Voir aussi 
 Une nonne est une religieuse.